Иван Коренков:
 Коренков, Иван Алексеевич (1920—1943) — Герой Советского Союза;
 Коренков, Иван Алексеевич (род. 1985) — российский хоккеист.